Оливьеро Троя (; род. , Италия) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду .

Карьера

Достижения 

2015
 6-й на Trofeo Matteotti
2016
 4-й на Ruota d'Oro
 4-й на Paris–Roubaix Espoirs (U-23)
2017
 9-й на Чемпионате Италии по шоссейному велоспорту в индивидуальной гонке с раздельным стартом

Ссылки 
 
 
 

Велогонщики Италии
Велогонщики по алфавиту